Laje, Lage, Laxe, Laxes o A Laxe puede hacer referencia a:

 Alaje, parroquia del municipio de Valle de Oro, provincia de Lugo;
Lage (La Coruña), municipio de la provincia de La Coruña;
 Lage (parroquia), parroquia del municipio de Lage, provincia de La Coruña;
 Laje (Fornelos de Montes), parroquia del municipio de Fornelos de Montes, provincia de Pontevedra;
Laje (Moraña), parroquia del municipio de Moraña, provincia de Pontevedra;
Laje (Paradela), parroquia del municipio de Paradela, provincia de Lugo;
 Laxe (Chantada), parroquia del municipio de Chantada, provincia de Lugo;
Laxe (Saviñao), parroquia del municipio de Saviñao, provincia de Lugo;
 Laxes, parroquia del municipio de Baralla, provincia de Lugo;